(« la tête la première ») est une expression anglaise qui peut faire référence à :

Série télévisée 

 , série télévisée australienne diffusée du  au  sur ABC2.

Album 

 , album de  sorti en  ;
 , album de Badfinger sorti le  ;
 , album de Goldfrapp sorti le  ;
 , album de Uriah Heep sorti en .

Voir aussi